Уді — транслітерація посмертного імені Імператор У

Уді — річка в Удмуртії, права притока Юса
 Уді — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Верх-Уді
 Уда
 Уди